Barri d'Atocha, barri del districte d'Arganzuela, a Madrid
 Estació de Madrid - Puerta de Atocha, estació de ferrocarril de Madrid 
 Basílica d'Atocha 
 Nuestra Señora de Atocha, vaixell de la Flota d'Índies enfonsat el 1622 davant les costes de Florida
 Atocha  o estadi d'Atotxa, camp de futbol de la Real Sociedad en funcionament entre 1913 i 1993